Azara (Espanha) - Uma cidade da Espanha, na Província de Huesca.
Azara (género) - Um género botânico da família Salicaceae.
Azara (Misiones) - Uma cidade da Argentina, na Província de Misiones.
Azara (naturalista) - Naturalista e botânico espanhol.

Desambiguação